Луче́ску () — румынская фамилия.

Известные носители:
 Луческу, Мирча (род. 1945) — румынский футболист, нападающий, тренер.
 Луческу, Рэзван (род. 1969) — румынский футболист, вратарь, тренер, сын Мирчи Луческу.